Köölü – wieś w Kirgistanie, w obwodzie issykkulskim
 Köölü – rzeka w Kirgistanie
 Köölü – pasmo górskie w Kirgistanie